Neuenstein (Hessen), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
 Neuenstein (Hohenlohe), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg